Hierónümosz (Kr. e. 2. század) görög író

Rodosz szigetéről származott, az emlékirat-irodalom egyik legkiválóbb képviselője volt. „Historika hüpomnémata” és „Tragódopión” című munkáit Athénaiosz és Diogenész Laertiosz idézik. Cicero olyan embernek idézi, akinek életcélja a fájdalommentes állapot (apatheia) elérése volt.

Források

Ókori görög írók
I. e. 2. századi személyek